Görling ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Görling (1820–1877), deutscher Journalist und Autor
 Felix Görling (1860–1932), deutscher Bildhauer und Maler
 Miff Görling (1909–1998), schwedischer Musiker
 Nathan Görling (1905–2002), schwedischer Musiker
 Reinhold Görling (* 1952), deutscher Hochschullehrer, Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaftler
 Zilas Görling (1911–1960), schwedischer Musiker